Demon puede referirse a:
 Demon o daemon, del griego daimon, en mitología, puede tener diversos significados, como una divinidad o un ser sobrenatural que ejerce de intermediario entre dioses y hombres.
 Demon, compañía discográfica chilena fundada en 1962 que cambió su nombre por Arena.
 Demon Island, película estadounidense de terror estrenada en 2002.
 Blue Demon, actor y luchador profesional de lucha libre mexicano.
 Demon, álbum de Gazpacho.
 Demon, banda inglesa de heavy metal.
 Demon High, también conocido como "El más high", es un rapero, beatmaker y productor paraguayo.